Котези могу да буду:

 Котези (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федеарција БиХ, БиХ
 Котези (Требиње), насеље у граду Требиње, Република Српска, БиХ
 Котези (Равно), насеље у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Котези (Вргорац), насеље града Вргорца, Хрватска